Ла Бокана има више значења:

 Ла Бокана (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Бокана (Азоју), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Бокана (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Бокана (Кваутепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Бокана (Маркелија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Бокана (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Бокана, Ел Каризо (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Бокана (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Бокана (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бокана (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Бокана, Дос Бокас (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику